Los términos negativo y negatividad hacen referencia a varios artículos:

Matemáticas
Signo menosNúmero negativo

Ciencias 
 Falso negativo 
 Fracción de verdaderos negativos, véase Especificidad (epidemiología);
 Bacteria gramnegativa
 Polaridad negativa:
 eléctrico: cátodo
 magnético: polo magnético
 Carga eléctrica negativa
 Caloría negativa

DerechoLibertad negativa o derecho negativo;

FotografíaNegativo fotográfico

Otros usos
PesimismoLos Negativos